De Beker van Litouwen (Lietuvos taurė) is het nationale voetbalbekertoernooi van Litouwen dat wordt georganiseerd door de Litouwse voetbalbond (LFF).

Er werd voor het eerst in 1990 omgestreden, nadat Litouwen onafhankelijk werd de Sovjet-Unie. Vanaf het seizoen 1992/93 mocht de winnaar deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan de (voorronden van de) UEFA Cup/UEFA Europa League en vanaf 2021/22 aan de voorronden van de UEFA Europa Conference League

Van 1947 tot en met 1989 was er een regionaal toernooi in de deelrepubliek SSR Litouwen en gold als voorronde voor de USSR Cup.

Finales

Finales SSR Litouwen (1947-1989)

Zie ook
Beker van de Sovjet-Unie